Andrist ist

 der Name zweier Berge im Kanton Bern, Schweiz; siehe Wild Andrist und Zahm Andrist

Andrist ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Andrist (1887–1978), Schweizer Lehrer und Heimatforscher
 Marilen Andrist (* 1938), deutsch-schweizerische Kulturjournalistin, Publizistin und Autorin
 Stephan Andrist (* 1987), Schweizer Fußballspieler